Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2010 года в молниеносной программе прошёл 22 апреля в д/о Колонтаево (Московская область).

Круговая система, 18 участников, из них семь международных гроссмейстеров.

Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

Призёры 
 — Александр Георгиев,

 — Александр Шварцман,

 — Гетманский Александр

Таблица 

Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
События 22 апреля
2010 год в шашках